Resnik bezeichnet
 (3356) Resnik, einen Asteroiden
 Resnik (Mondkrater), einen kleinen Mondkrater auf der Mondrückseite
 FK Resnik, einen serbischen Fußballclub (serbisch: ФК Ресник)

Resnik ist der Name folgender Orte:

in Bosnien-Herzegowina:
 Resnik (Hadžići), ein Dorf im Stadtgebiet von Hadžići, im Kanton Sarajevo
 Resnik (Višegrad) (serbisch Ресник), ein Dorf im Stadtgebiet von Višegrad, Republika Srpska

im Kosovo:
 Resnik (Klina) (serbisch Ресник), ein Vorort der Stadt Klina, Bezirk Pejë
 Resnik (Mitrovica) (serbisch Ресник), ein Vorort der Stadt Vushtrri, Bezirk Mitrovica

in Kroatien:
 Resnik (Pleternica), ein Dorf im Stadtgebiet von Pleternica in der Gespanschaft Požega-Slawonien
 Resnik Bosiljevski, ein Dorf im Stadtgebiet von Bosiljevo in der Gespanschaft Karlovac
 Resnik (Zagreb), eine ehemalige Kommune, heute Teil des Stadtbezirks Peščenica – Žitnjak von Zagreb     

in Montenegro:
 Resnik (Bijelo Polje), ein Vorort der Stadt Bijelo Polje

in Österreich:
 Resnik, der slowenische Name für Reßnig, einem Ortsteil der Gemeinde Ferlach in Kärnten

in Serbien:
 Resnik (Babušnica) (serbisch Ресник), eine Ortschaft in der Gemeinde (Opština)  Babušnica, im Okrug Pirot
 Resnik (Belgrad) (serbisch Ресник), ein Vorort von Belgrad 
 Resnik (Kragujevac) (serbisch Ресник), ein Teil des Stadtbezirks Aerodrom der Stadt Kragujevac, im Okrug Šumadija
 Resnik (Sokobanja) (serbisch Ресник), eine Ortschaft in der Gemeinde (Opština) Sokobanja, im Okrug Zaječar
 Resnik (serbisch Ресник), ein Berg bei Novo Selo im Okrug Pčinja

in Slowenien:
 Resnik (Zreče), ein Ortsteil der Gemeinde (Opčina) Zreče

Resnik ist der Familienname folgender Personen:
 Ilja Rachmielewitsch Resnik (* 1938), russischer Texter und Dichter
 Judith Resnik (1949–1986), US-amerikanische Astronautin
 Kateryna Resnik (* 1995), ukrainische Synchronschwimmerin
 Regina Resnik (1922–2013), US-amerikanische Opernsängerin
 Sepp Resnik (* 1953), österreichischer Extremsportler
 Vili Resnik (* 1963), slowenischer Rocksänger

Siehe auch:
 Reznik
 Resnick